Тифин има више значења:
 Тифин (Ајова)
 Тифин (Охајо)